Татьяна Викторовна Лялина (род. 12 февраля 1994 года, Днепропетровск) — украинская актриса театра и телевидения.

Биография 
Родилась 12 февраля 1994 года в Днепропетровске. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Н. Н. Рушковского). С 2016 года играет в театре «Современник».. В 2017 году сыграла Софию Марию Доротею Вюртембергскую во втором сезоне сериала «Екатерина». В 2018 году исполнила главную роль в сериале «Ненастье», за которую получила приз кинофестиваля «Утро Родины 2019» в категории «Лучшая актриса», а также номинацию на премию «Золотой орёл 2020» в категории «Лучшая женская роль на телевидении».

В 2019 году сыграла в фильме «Коридор бессмертия». В 2020 году снялась в сериале «Грозный».

Театральные работы 
 Современник
 Аня — «Вишнёвый сад» (2016)
 Служанка — «Пигмалион» (2016)
 Марина — «Амстердам» (2017)
 Патриция Хольман — «Три товарища» (2017)
 Зоя — «Свадьба» (2018)
 Лиза — «Соловьев и Ларионов» (2019)
 Кэтти — «Нэнси» (2019)
 Екатерина Великая – «Птица Феликс» (2021)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого